Жумагали́ев (также Джумагали́ев) — фамилия; имеет женскую форму Жумагали́ева (Джумагали́ева).

 Известные носители 
 Джумагалиев, Имангали (1903—?) — председатель колхоза «Кусем» Урдинского района Уральской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда (1948).
 Джумагалиев, Николай Есполович (род. 1952) — советский серийный маньяк-убийца и каннибал.
 Жумагалиев, Абдолла (1915—1942) — советский казахский поэт.
 Жумагалиев, Атлаш Адильмуханович (1941—2000) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан І созыва.
 Жумагалиев, Аскар Куанышевич (род. 1972) — казахстанский государственный деятель.
 Жумагалиев, Сартай Жумагалиевич (1937—2018) — комбайнёр совхоза «Булакский» Кокчетавского района Кокчетавской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Жумагалиев, Сембек Кадырович (род. 1953) — советский и казахский эстрадный певец.
 Жумагалиев, Таумуш Нурушевич (1918—2010) —  советский и казахский ученый в области нефтегазовой геологии. Лауреат Государственной премии Казахской ССР.